Osławica (województwo podkarpackie)
 Osławica (rzeka)